Le Peuple je lahko:
 Le Peuple (belgijski časopis)
 Le Peuple (francoski časopis)